Pachnotka zwyczajna – roślina ozdobna
 Shisō – miasto w Japonii w Prefekturze Hyōgo